Seminário
 O Seminarista, romance de Bernardo Guimarães (1872) 
 O Seminarista (filme), produção brasileira (1977) com Raul Cortez e Louise Cardoso

Desambiguação